Martin Plüss (* 5. dubna 1977 v Bülachu) je bývalý švýcarský hokejový útočník.

Hráčská kariéra 
S profesionálním hokejem začínal v týmu Kloten Flyers, kde debutoval ve švýcarské nejvyšší lize v sezóně 1994/95 kde odehrál 19 zápasů ve kterých nasbíral dvě trestné minuty. V týmu odehrál 10 sezón ve kterých odehrál 366 zápasů a v druhé sezóně 1995/96 pomohl vybojovat titul mistra švýcarské ligy.

Po sezóně 2003/04 podepsal jednoletou smlouvu s týmem Frölunda HC se kterým vybojoval titul mistra švédské ligy. V týmu byl jediný zástupce ze Švýcarska.

S týmem se dohodl na prodloužení smlouvu o další jeden rok. V sezóně 2006/07 se opět probojovali do finále play off ale prohráli 2:4 na zápasy s týmem Färjestads BK.

S týmem se opět dohodl na prodloužení smlouvy na tři roky ale po sezóně 2007/08 kde postoupili do play off ale skončili hned ve čtvrtfinalé kdy podlehli týmu Färjestads BK 3:4 na zápasy a v týmu se mu moc nedařilo v 50 zápasech nasbíral 25 bodů se rozhodl zrušit smlouvu se zbývajícími dvěma roky.

Před novou sezónou 2008/09 podepsal smlouvu na tři roky s týmem SC Bern. S týmem v sezóně 2009/10 získal druhý titul mistra švýcarské ligy.

Ocenění a úspěchy 
 2001 NLA - Nejužitečnější hráč
 2013 NLA - Nejlepší střelec v playoff

Klubové statistiky 

|-
| 1994/1995
| Kloten Flyers
| NLA
| 19||0||0||0||2
| —||—||—||—||—
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1995/1996
| Kloten Flyers
| NLA
| 16||0||0||0||4
| 4||0||0||0||0
|-
| 1996/1997
| Kloten Flyers
| NLA
| 45||6||5||11||30
| 4||0||1||1||12
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1997/1998
| Kloten Flyers
| NLA
| 40||9||10||19||12
| 6||0||2||2||10
|-
| 1998/1999
| Kloten Flyers
| NLA
| 45||11||21||32||32
| 12||3||1||4||8
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1999/2000
| Kloten Flyers
| NLA
| 39||10||18||28||54
| 7||2||2||4||0
|-
| 2000/2001
| Kloten Flyers
| NLA
| 44||9||26||35||30
| 5||4||4||8||4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2001/2002
| Kloten Flyers
| NLA
| 44||23||32||55||30
| 10||2||7||9||4
|-
| 2002/2003
| Kloten Flyers
| NLA
| 44||13||18||31||44
| 5||2||3||5||0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2003/2004
| Kloten Flyers
| NLA
| 31||15||23||38||12
| —||—||—||—||—
|-
| 2004/2005
| Frölunda HC
| SEL
| 46||23||16||39||42
| 13||1||0||1||8
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2005/2006
| Frölunda HC
| SEL
| 45||10||12||22||36
| 19||4||4||8||24
|-
| 2006/2007
| Frölunda HC
| SEL
| 54||17||33||50||96
| —||—||—||—||—
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2007/2008
| Frölunda HC
| SEL
| 50||16||9||25||32
| 6||2||0||2||4
|-
| 2008/2009
| SC Bern
| NLA
| 38||21||22||43||58
| 6||4||4||8||0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2009/2010
| SC Bern
| NLA
| 45||15||27||42||18
| 15||3||10||13||12
|-
| 2010/2011
| SC Bern
| NLA
| 47||22||16||38||20
| 11||6||4||10||24
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2011/2012||SC Bern||NLA||49||11||18||29||28||17||6||4||10||6
|-
|2012/2013||SC Bern||NLA||50||18||16||34||26||20||10||6||16||10
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2013/2014||SC Bern||NLA||45||14||22||36||26||—||—||—||—||—
|-
|2014/2015||SC Bern||NLA||50||23||22||45||18||11||2||2||4||14
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2015/2016||SC Bern||NLA||50||16||16||32||18||11||0||5||5||2
|-
|2016/2017||SC Bern||NLA||50||19||14||33||32||15||2||6||8||24
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | celkem v NLA
!791!!255!!326!!581!!492!!173!!51!!72!!123!!136
|}

Reprezentace 

|-
| 1995
| Švýcarsko 18
| ME-18
|5
|0
|2
|2
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1996
| Švýcarsko 20
| MSJ
|6
|0
|0
|0
|0
|-
| 1997
| Švýcarsko 20
| MSJ
|6
|3
|1
|4
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1998
| Švýcarsko
| MS
|9
|0
|1
|1
|4
|-
| 1999
| Švýcarsko
| MS
|6
|0
|1
|1
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2001
| Švýcarsko
| MS
|6
|3
|2
|5
|0
|-
| 2002
| Švýcarsko
| OH
|4
|2
|0
|2
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2002
| Švýcarsko
| MS
|6
|2
|1
|3
|0
|-
| 2003
| Švýcarsko
| MS
|7
|5
|1
|6
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2004
| Švýcarsko
| MS
|7
|1
|1
|2
|2
|-
| 2005
| Švýcarsko
| MS
|7
|3
|2
|5
|6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006
| Švýcarsko
| OH
|6
|0
|3
|3
|8
|-
| 2006
| Švýcarsko
| MS
|6
|2
|3
|5
|14
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009
| Švýcarsko
| MS
|6
|3
|1
|4
|4
|-
| 2010
| Švýcarsko
| OH
|5
|0
|3
|3
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010
| Švýcarsko
| MS
|7
|4
|2
|6
|25
|-
| 2011
| Švýcarsko
| MS
|6
|0
|3
|3
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013
| Švýcarsko
| MS
|10||0||6||6||4
|-
| 2014
| Švýcarsko
| MS
|4||1||0||1||0
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v MS
!83!!23!!24!!47!!65
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v OH
!19!!3!!6!!9!!10
|}

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Švýcarští lední hokejisté
Švýcarští hokejoví centři
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hokejisté Nationalligy A
Hokejisté EHC Kloten
Narození v roce 1977
Narození 5. dubna
Narození v Bülachu
Žijící lidé
Muži